Bruno Cotte – magistrato francese
 Robert de Cotte – architetto francese